Abaeté (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Abaeté (rivier), een rivier in de Braziliaanse staat Minas Gerais